Abbendorf bezeichnet Ortsnamen in Deutschland:

 Abbendorf (Bad Bodenteich), Ortsteil der Gemeinde Bad Bodenteich im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 Abbendorf (Diesdorf), Ortsteil der Gemeinde Diesdorf im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Abbendorf (Scheeßel), Ortsteil der Gemeinde Scheeßel im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 Abbendorf (Rühstädt), Gemeindeteil der Gemeinde Rühstädt im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Appendorf (Wüstung), ehemalige Dorfstelle Abbendorf auf dem Stadtgebiet Magdeburgs